ERAP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 960 амінокислот, а молекулярна маса — 110 462.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, амінопептидаз, металопротеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як адаптивний імунітет, імунітет, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Металопротеази
Амінопептидази